

Самые высокие здания 
В этом списке приведены небоскрёбы префектуры Хиросима с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

См. также 
 Список самых высоких зданий по префектурам Японии

Примечания

Ссылки 
 Buildings, Japan
 Japan Skyscraper Diagram
 Hirosima Skyscraper Diagram
 The Council on Tall Buildings and Urban Habitat

Выс
Небоскрёбы Хиросимы
Хиросима
Выс